Соревнования по скиту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 и 16 августа. Приняли участие 41 спортсмен из 30 стран.

В финале 41-летний Антонис Николаидис был близок к тому, что принести Кипру первую олимпийскую медаль во всех видах спорта, но уступил в перестрелке за третье место. Первую медаль киприоты выиграли спустя 4 года на Играх в Лондоне в парусном спорте.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Зелёным выделены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр